Сёстры Сун () — три сестры, сыгравшие значительную роль в истории Китая в XX веке. Каждая из них была женой крупного политического деятеля.

Согласно распространённому крылатому выражению, «одна из них любила деньги, одна любила власть и одна любила Китай» ().

 Сун Айлин (1890—1973); «любила деньги»; была женой состоятельного бизнесмена и премьер-министра Китая в 1938—1939 Кун Сянси.
 Сун Мэйлин (1897—2003); «любила власть»; была женой лидера Гоминьдана и президента Китайской Республики Чан Кайши.
 Сун Цинлин (1893—1981); «любила Китай»; была женой первого президента Китая (1 января 1912 — 1 апреля 1912) Сунь Ятсена; незадолго до смерти стала почётным Председателем КНР.

О высоком положении семьи можно судить по тому, что их брат, Сун Цзывэнь, был одним из крупнейших китайских бизнесменов своего времени. История семьи Сун оказалась столь примечательна, что стала предметом экранизации (1997, «Сёстры Сун» 宋家皇朝). В оригинале китайское название говорит о Сун не как о «фамилии», а как о «династии», что не лишено оснований.

Примечания 

Персоналии:История Китая
Сёстры Сун